Rizzuto ima više značenja:
 Rizzuto, Catanzaro
 Rizzuto, Cosenza